El Club Atlético y Biblioteca River Plate Bell Ville es un equipo de fútbol de Argentina que juega en la Liga Bellvillense de la provincia de Córdoba.

Referencias

Enlaces externos 

Liga Cordobesa de Fútbol
Clubes en la provincia de Córdoba (Argentina)
Bell Ville
Equipos de fútbol fundados en 1923